Überschlag steht für:

 eine schnelle bzw. annäherungsweise Berechnung, siehe Überschlagsrechnung
 elektrischer Überschlag, siehe Spannungsdurchschlag
 eine Turnfigur, siehe Salto (Sprung)
 Rundumschaukeln mit einer Schiffschaukel
 ein Kunstflugmanöver, siehe Looping (Kunstflug) #Bezeichnung
 ein Unfall mit einem Fahrzeug (oder auch Flugzeug am Boden), bei dem sich das Fahrzeug mindestens einmal um 360 Grad über das Dach abrollt, siehe Unfall#Unfallarten
 eine Überfalzung zwischen den beiden Flügeln eines Doppelfensters oder einer Doppeltür, siehe Stulp

Siehe auch: